ACF Fiorentina er en fodboldklub fra den italienske by Firenze i Toscana. Klubben blev stiftet i 1926, men måtte vente et par sæsoner, før rykkede op i den landsdækkende Serie A, der var dannet i 1929. Fiorentina vandt siden det italienske mesterskab 2 gange - i 1956 og i 1969. I 2002 blev klubben tvangsnedrykket til Serie C2 på grund af en konkurs. Af ruinerne blev der dannet en ny klub, Florentia Viola, der i sin første sæson i Serie C2 rykkede op. Klubben overtog senere hen navnet Fiorentina.

Historie 

Fiorentina høstede sine foreløbigt bedste resultater i 1950'erne og 1960'erne, hvor det blev til to italienske mesterskaber og deltagelse i diverse europæiske turneringer. Sjovt nok spillede klubben absolutte topscorer, svenskeren Kurt Hamrin, og den legendariske målmand Enrico Abertosi, i Firenze netop i årene mellem de to triumfer i 1956 og 1969.

I 1970'erne blev resultaterne mere ustabile, selvom en af klubbens legender Giancarlo Antognoni netop i disse år havde sine bedste år. I starten af 1980'erne fik man med den brasilianske stjerne Sócrates på holdet fine resultater, med det rakte ikke til en placering øverst i tabellen. Faktisk blev det værre og værre. I 1990 blev kæmpetalentet Roberto Baggio solgt til Juventus, og helt galt gik det, da klubben med nogle af datidens stjerner som Brian Laudrup, Gabriel Batistuta, Stefan Effenberg og Francesco Baiano måtte rykke ned i Serie B i 1993. Firenze var på oprørets rand.

Klubben kom dog på højkant igen og vandt i 1996 Coppa Italia. I slutningen af 1990'erne blandede Fiorentina sig igen i toppen af italiensk fodbold. Batistuta var blevet i klubben, og han scorede sig bl.a. til en topscorertitel i 1995. I målet havde man landsholdsmålmanden Francesco Toldo, og på den offensive midtbane husrede portugiseren Rui Costa. Det blev ved flere lejligheder til deltagelse i Champions League, men i 2002 gik klubben konkurs og måtte tvangsnedrykkes til Serie C2. 

Første sæson i Serie C2 endte med oprykning til Serie C1, og kort efter oprykningen blev Fiorentina uden at have spillet en eneste kamp rykket op i Serie B, som følge af enkelte daværende Serie-B klubbers tvangsnedrykning og med begrundelse i Firenzes vigtighed som by og klubbens sportslige betydning. Dette medførte beskyldninger om bestikkelse. Sæsonen i Serie B endte som en succes, i det Fiorentina efter en play-off mod Perugia sikrede sig tilbagevenden til Serie A i sæsonen 2004/2005. Godt nok var man kun blevet nummer 6 i Serie B, men på grund af rod med brug af ulovlige spillere og ugyldige nedrykninger i Serie B i den foregående sæson var der ekstra oprykningspladser at spille for. Siden har Serie A haft 20 hold.

For at kunne overleve oprustede klubben ganske kraftigt og der var store forventninger til holdet trods status som oprykker. Forventningerne viste sig dog for store i den første sæson tilbage, og først i sidste spillerunde undgik klubben en fatal nedrykning til Serie B. I den efterfølgende sæson klarede Fiorentina sig dog over al forventning og sikrede sig en flot 4. plads, og dermed Champions League-kvalifikation, som kronen på værket efter konkursen i 2002. Glæden skulle dog vise sig at være kort, idet klubben blev blandet ind i Calciopoli-affæren, hvilket efter adskillige appeller endte med, at Fiorentina blev frataget Champions League-kvalifikationspladsen, samt dømt til at starte sæsonen 2006/2007 med 19 strafpoint. Denne pointstraf blev dog senere reduceret til 15 strafpoint. I slutningen af marts 2007 fik en af klubbens ledere også en betydelig strafreduktion, da retten mente, at der ikke var tilstrækkeligt med beviser for decideret sportslig snyd.

Trods pointstraffen undgik klubben den store spillerflugt og formåede således bl.a. at holde fast i klubbens altoverskyggende stjerne, topscorer Luca Toni. Herudover blev truppen forstærket af argentineren Mario Alberto Santana, som blev hentet fra Palermo, samt Manuele Blasi, hentet fra ærkefjenden Juventus.  

Siden Calciopoli har Fiorentina atter etableret sig som et hold, der normalt ender i tabellens bedste halvdel. Men man led i nogle år under, at kun de tre bedst hold i Serie A fik mulighed for at spille i Champions League. I årene 2013-2015 blev klubben hvert år nummer 4. Den foreløbigt sidste gang Fiorentina var med i det fornemme selskab i Champions League var i 2009/2010 sæsonen, hvor klubben vandt deres gruppe foran hold som Liverpool og Lyon. De slog bl.a. Liverpool 2-1 på Anfield på mål af danske Martin Jørgensen i en af hans sidste kampe for klubben. 

Fiorentinas hjemmebane hedder Stadio Artemio Franchi, og kan rumme 47.300 tilskuere. Stadionet blev bygget i 1931, og blev renoveret i 1990. Stadionet var blandt de stadions, der blev spillet på ved VM i 1934 og VM i 1990. Det italienske fodbold landshold har spillet 24 landskampe på Stadio Artemio Franchi siden 1933 og har aldrig tabt.

Danske spillere gennem tiden 

 Brian Laudrup
 Martin Jørgensen
 Per Krøldrup
 Kenneth Zohore
Christian Nørgaard
Jacob Vandsø Rasmussen

Største spillere 

 Roberto Baggio
 Francesco Toldo
 Gabriel Batistuta
 Brian Laudrup
 Rui Costa
 Dunga
 Nuno Gomes
 Luca Toni
 Stefano Borgonovo
 Martin Jørgensen
 Mario Gómez
 Giancarlo Antognoni
 Enrico Albertosi
 Kurt Hamrin
 Stefan Effenberg
 Sócrates
 Riccardo Montolivo

Kendte trænere 
 Fatih Terim Sven-Göran Eriksson
 Claudio Ranieri
 Giovanni Trapattoni
 Roberto Mancini
 Dino Zoff
 Cesare Prandelli

Resultater

Titler 

Italiensk mester
 Vinder (2): 1955-56, 1968-69

Coppa Italia
 Vinder (6): 1940, 1961, 1966, 1975, 1996, 2001
 Sølv (4): 1958, 1960, 1971, 1999

Supercoppa Italiana
 Vinder (1): 1996
 Sølv (1): 2001

UEFA Champions League
 Sølv (1): 1956-57

UEFA Cup
 Sølv (1): 1989-90

UEFA Pokalvindernes Turnering
 Vinder (1): 1960-61
 Sølv (1): 1961-62

Coppa Grasshoppers
 Vinder (1): 1957

Mitropa Cup
 Vinder (1): 1966
 Sølv (2): 1965, 1972

Coppa Lega Italo-Inglese
 Vinder (1): 1975

Eksterne henvisninger 

Klubbens hjemmeside  .

Noter 

 
Etableret i 1926
Fodboldklubber i Italien